David Weisberg, scénariste, acteur et compositeur américain
 Eric Weissberg (1939-2020), banjoïste américain
 Lauren Weisberger (née en 1977), écrivain américaine
 Léon Weissberg (1895-1943), peintre polonais, actif en France dans la première École de Paris, déporté de Drancy et mort au camp d’extermination nazi de Majdanek/Sobibor, Pologne.
 Richard H. Weisberg (né en 1944), professeur américain
 Steven Weisberg, monteur américain